Árpád Belko, né le  et mort en 1998, est un footballeur hongrois. Il est surnommé bébé Cadum.

Carrière 
Il commence sa carrière à Sabaria Szombathely, en D1 hongroise, au début des années 1930. Il arrive au FC Antibes en 1932, où il se démarque en marquant près de 40 buts. Il est ainsi, avec 34 buts, le meilleur buteur en Division 1 de l'histoire du FC Antibes.

En 1935, il signe au FC Sochaux, et fait partie des équipes vice-championnes et championnes de France. Il est également artisan du bon parcours 1935-1936 du club en Coupe de France de football (demi-finale).

En 1938, il signe aux Sports réunis Colmar, en Division 2. Après la guerre, il retourne au FC Antibes, en deuxième division.

Liens externes 
 
 

Footballeur hongrois
Joueur du FC Antibes
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Joueur du Sports réunis Colmar
Naissance en novembre 1910
Décès en 1998